Alicia Cuba ( - Montevideo, 9 de mayo de 2021) fue una ingeniera civil uruguaya que gerenció la División de Desarrollo Humano de Antel. Durante su período al frente de esta división de la empresa pública de telecomunicaciones de Uruguay fue la responsable directa del Área de Innovación y Gestión del Conocimiento, desde la que se desarrollaron importantes proyectos como el AntelSat (en colaboración con la Facultad de Ingeniería de la UdelaR), así como la creación de estaciones de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del Santa Lucía (para OSE), la capacitación de personal local para la instalación de fibra óptica, o el despliegue de medidores inteligentes del consumo eléctrico (con UTE).

Referencias 

Uruguay
Uruguayas
Ingenieras de Uruguay